

Новожили — присілок, Орічівський район, Кіровська область
 Новожили — присілок, Шабалінський район, Кіровська область